Ордян, Айк Вальтерович (родился 3 декабря 1978 года, Ереван, Армянская Советская Социалистическая Республика, Советский Союз) — армянский кинорежиссёр, кинопродюсер.

Биография и творчество 
Ордян родился 3 декабря 1978 года в городе Ереван Армянской ССР (ныне Республика Армения). Окончил ереванскую школу № 129, а затем Армянский государственный педагогический университет по специальности «режиссёр телефильмов и телепрограмм».

Работал на телевидении. Режиссировал новостные и документальные программы двух армянских телеканалов. В 2019 году основал кинокомпанию «Ордер фильм продакшн». Снимал документальные цикли для международных телеканалов.

Участвовал в создании сборника материалов из двух частей кинорежиссера, автора дистанционного монтажа Артавазда Пелешяна «Время запечатления», презентация которого состоялось в Москве и в Ереване. Организовал встречу с Артаваздом Пелешянаом и ретроспективу фильмов великого кинорежиссера в Ереване.

Айк Вальтерович Ордян преподавал в Армянском государственном педогогическом университете и в Российско-армянском (славянском) университете дисциплину мастерство телережиссёра. Ведет режиссерскую мастерскую в Ереванском государрственном институте театра и кино.

Награды 
 2012 год - Премия «ТЭФИ-Содружество» специальный приз .
 2014 год - Фестиваль документального кино «Кунаки». Первое место в номинация «Культура и искусство».
 2018 год - Премия «ТЭФИ-Содружество» специальный приз

Фильмография

Режиссер 
2004 год — «Сказ о вине армянском»
2004 год — «Безымянные могилы»
2007 год — «Жизнь на ленте: Фрунзик Мкртчян»
2009 год — «Кинопоэт: Артавазд Пелешян»
2012 год — «Эдуард Казарян чудотворец»
2013 год — «Шифры нашего тела» (сериал) 
2014 год — «Агония» (игровой, короткометражный)
2015 год — «Геноцид. Начало» (совместно с Станиславом Сидоровым)
2016 год — «Хранители земли леопарда» (сериал) 
2017 год — «Революция live» (сериал) 
2017 год — «Это Китай» (Цикл документальных фильмов)
2018 год — «Аргентинская ДНК» (сериал)
2018 год — «Боливийская ДНК» (сериал)
2019 год — «Руссо-Латино: Перу» (сериал)
2021 год — «Зулали» (игровой, полнометражный)

Сценарист 
 2007 год — «Жизнь на ленте: Фрунзик Мкртчян» (совместно с Алиной Ордян) 
 2009 год — «Кинопоэт: Артавазд Пелешян» (совместно с Алиной Ордян и Наирой Пайтян) 
 2012 год — «Эдуард Казарян чудотворец»
 2014 год — «Агония» (игровой, короткометражный)
 2021 год — «Зулали» (игровой, полнометражный)

Продюсер 
 2007 год — «Жизнь на ленте: Фрунзик Мкртчян»
 2009 год — «Кинопоэт: Артавазд Пелешян» (совместно с Геворгом Геворгяном) 
 2012 год — «Эдуард Казарян чудотворец» (совместно с Арутюном Толаняном) 
 2014 год — «Агония» (игровой, короткометражный)
 2014 год — «Свет без глаз» (совместно с Геворгом Геворгяном)
 2019 год — «Маэстро Мансурян»
 2021 год — «Зулали» (игровой, полнометражный)

Примечания

Ссылки 
 Айк Ордян — фильмы — КиноПоиск 
 После ток-шоу о Фрунзике Мкртчяне на телеканале HTB в Армении началось другое шоу — Айк Ордян
 Прямой Эфир. Исповедь последней жены Фрунзика Мкртчяна
 «МОСФИЛЬМ – ЭТО МОСФИЛЬМ. ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ НАДО СЛОВ.»

Персоналии по алфавиту
Кинорежиссёры по алфавиту
Кинодокументалисты
Кинопродюсеры по алфавиту
Выпускники Армянского педагогического университета